Селия:

 Селия — одна из пяти исторических областей Латвии.
 Селия Ловски (1897—1979) — австро-американская актриса.